Walentin Christow (ur. 1956) – bułgarski sztangista
 Walentin Christow (ur. 1994) – bułgarski sztangista reprezentujący Azerbejdżan